Martha Graham (danseres)
 Martha Graham (honderdplusser), een van de oudste mensen ter wereld